Федосюк:
 Федосюк Арсеній Миколайович (нар. 1993) — український військовослужбовець;
 Федосюк Юлія Володимирівна (нар. 1993) — український філософ-релігієзнавець, громадська активістка.